Monastero di Studion – o Monastero di San Giovanni Battista a Costantinopoli
 Monastero di San Giovanni Battista – a Cangas del Narcea
 Monastero di San Giovanni Battista – a Dorgali